Pierre Maille peut désigner :

 Pierre Maille (1923-1973), homme politique français ;
 Pierre Maille (1947-), homme politique français.